Vorrmyrtjärn kan syfta på:
Vorrmyrtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (0,6 ha)
Vorrmyrtjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun, 
Vorrmyrtjärnen (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn